Torrejón de la Calzada är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Torrejón de la Calzada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torrejón de la Calzada är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Torrejón de la Calzada. Runt Torrejón de la Calzada är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Parla,  km nordost om Torrejón de la Calzada. Trakten runt Torrejón de la Calzada består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid